Deep Impact – missione spaziale della NASA
 Deep Impact – film del 1998 diretto da Mimi Leder